Змагання в одиночному  розряді тенісного турніру Чемпіонат Туру WTA 1999 проходили в рамках Туру WTA 1999.

Мартіна Хінгіс здобула титул, у фіналі перемігши Ліндсі Девенпорт з рахунком 6–4, 6–2.

Сіяні гравчині 

  Мартіна Хінгіс (фінал)
  Ліндсі Девенпорт (переможниця)
  Вінус Вільямс (півфінал)
  Серена Вільямс (знялась)

  Марі П'єрс (чвертьфінал) 
  Наталі Тозья (півфінал) 
  Барбара Шетт (чвертьфінал) 
  Жюлі Алар-Декюжі (1-ше коло) 

Нотатка
  Моніка Селеш кваліфікувалася, але не взяла участь через перелом правої стопи.

Основна сітка

Фінальна частина

Посилання 
 

одиночний
Тур WTA 1999